Per Festone si può intendere:
 Festone – struttura caratteristica dell'atmosfera del pianeta Giove
 Festone – elemento decorativo costituito da un intreccio di rami legati con un nastro